Stokłosa ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Stokłosa (* 1949), polnischer Unternehmer und Politiker
 Janusz Stokłosa (* 1954), polnischer Komponist und Pianist
 Katarzyna Stokłosa (* 1974), polnische Hochschullehrerin